Partido Nacionalista Vasco, een Baskische nationalistische politieke partij (Baskisch: Eusko Alderdi Jeltzalea)
 PNV Waasland, een volleybalclub uit Bazel en Nieuwkerken-Waas, België
 Potentieel natuurlijke vegetatie, een concept binnen de vegetatiekunde